Pulmonoscorpius kirktonensis  — гигантский ископаемый вид скорпионов из семейства Centromachidae, живший в палеозойской эре. Обнаружен в отложениях каменноугольного периода (East Kirkton Limestone Formation, Brigantian; 336,0—326,4 млн лет) в Шотландии (Великобритания).

Описание 
Гигантский скорпион, общий размер крупных особей которого достигал (судя по отдельным фрагментам) 70 см. Основное описание сделано на основании мелких ювенильных особей размером от 13 мм до 230 мм. Вид был впервые описан в 1994 году британским палеонтологом Эндрю Джерамом (Andrew J. Jeram, Geology Department, Ulster Museum, Белфаст, Северная Ирландия, Великобритания). Родовое название Pulmonoscorpius происходит от двух слов, латинского pulmonis (длинный) и греческого skorpios (скорпион). Видовой эпитет P. kirktonensis происходит от имени места обнаружения типовой серии (East Kirkton, Шотландия).

См. также 
 Бронтоскорпио
 Betaburmesebuthus bellus

Примечания

Литература 
 Lourenço W. R. (2015). A new subfamily, genus and species of fossil scorpions from Cretaceous Burmese amber (Scorpiones: Palaeoeuscorpiidae). — Beiträge zur Araneologie 9: 457—464.

Ссылки 
 

Вымершие скорпионы
Монотипические роды паукообразных
Паукообразные каменноугольного периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 1994 году